„Златният храм“ може да се отнася за:

Храмове 
 храмът „Хармандир Сахиб“ в гр. Амритсар, Индия - най-важното свещено място за сикхите
 храм, известен още под името Кинакуджи, в Киото, Япония
 храмът-паметник „Рождество Христово“ в Шипченския манастир, край Шипка, България
 храм във Велики Преслав, споменат в преписките на Тудор Доксов, един от центровете на Златния век на българската книжнина по времето на цар Симеон
 храмът на златния Буда в Банкок, Тайланд
 храмът „Махавихар“ в гр. Патан, Непал

Литературни произведения 
 роман от американския писател Уилям Голдмън
 роман от японския писател Юкио Мишима